Erkegem (West-Vlaanderen), woonkern in de Belgische gemeente Oostkamp
 Erquinghem-le-Sec, gemeente in Frankrijk